Als Zwangsbekehrung wird die erzwungene Bekehrung zu einer Religion bezeichnet; siehe im Einzelnen:
 Zwangschristianisierung, die erzwungene Konvertierung Andersgläubiger zum Christentum
 Zwangsislamisierung, die erzwungene Konvertierung Andersgläubiger zum Islam